Обыкновенная чесночница, или толстоголовая травянка () — вид бесхвостых земноводных семейства чесночниц. Ранее в этот вид включали также чесночницу Палласа, рассматривая её как восточную форму обыкновенной.

Внешний вид 
Длина тела самцов до 6,5 см, самок — до 8 см, масса 6—20 г. Тело овальное, слегка приплюснутое. Конечности относительно короткие. Кожа гладкая. Отличительным признаком является вертикальный зрачок и очень большой лопатообразный твёрдый желтоватый пяточный бугорок. Окраска неяркая, верх светло-серый, иногда тёмно-серый, с желтоватым или бурым оттенком, на этом фоне выделяются тёмно-оливковые, тёмно-коричневые или чёрные с красными точками пятна различной формы и размера; низ светлый (серовато-белый), с небольшой желтизной, с тёмными пятнами, иногда без пятен. Головастики чесночниц очень крупные: длина вместе с хвостом достигает 10 см и более.

Иногда её путают с обыкновенной жабой.

Распространение 
Ареал чесночницы обыкновенной находится в границах Западной, Центральной и Восточной Европы. На западе ограничен севро-восточной Францией, восточные окраины Нидерландов и восточную Фландрию (Бельгия). Северная граница распространения проходит по северу Нидерландов, Дании, крайнему югу Швеции, северной Германии и далее по побережью Балтийского моря до Эстонии и России, где проходит зона контакта с чесночницей Палласа. Граница между ареалами этих видов не определена на северном участке длиной в 700 км. Однако известно, что в южной своей части зона контакта проходит от Курской области до побережья Чёрного моря в восточной Украине. Отсюда ареал вида проходит вдоль Черноморского побережья на запад до северо-восточной Болгарии. Южная граница распространения проходит по Дунаю на границе Румынии и Болгарии, далее через Сербию, север Боснии и Герцеговины, восточную Хорватию, Словению до северной и восточной Австрии и южной Германии вокруг Альп. В северной Италии встречается в долине реки По. Известны таже изолированные популяции в центральной Франции и западной Болгарии.

Экология 
Предпочитает смешанные и широколиственные леса, пойменные луга, сады. Питается мелкими беспозвоночными: жуками, муравьями, пауками, гусеницами, червями, на которых охотится ночью.

Чесночница обыкновенная — наземный вид, придерживается мест с лёгкими и рыхлыми почвами. На слегка влажном песке успевает за 2—3 минуты полностью закопаться в землю, разгребая для этого землю задними конечностями. Обычно закапывается на дневное время. На зимовку зарывается в почву на глубину не менее, чем 30—50 см либо использует иные убежища (норы грызунов, подвалы). Продолжительность зимовки до 200 суток.

Ядовитость 
Слизь обыкновенной чесночницы ядовита для мелких животных. При попадании на слизистые оболочки человека она вызывает раздражение.

Охрана 
В различных частях Европы происходило снижение численности этого вида, что привело к сужению ареала.

Международный союз охраны природы оценивает обыкновенную чесночницу как вид, вызывающий наименьшие опасения. Однако эта оценка была проведена до выделения чесночницы Палласа в качестве отдельного вида, и потому требует пересмотра.

Примечания

Литература 
 Земнаводныя. Паўзуны: Энцыклапедычны даведнік. Мн., БелЭн, 1996. ISBN 985-11-0067-6
 Пікулік М. М. Навошта нам амфібіі? — Мн.: Навука і тэхніка, 1992. ISBN 5-343-00383-4
 Писанець Є.М. Амфібії України.

Ссылки 
 База данных «Позвоночные животные России»: обыкновенная чесночница 
 Чесночница Палласа Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) 

Чесночницы
Животные, описанные в 1768 году
Земноводные Европы